Seddon kan avse:

Personer
 James Seddon (1815–1880), amerikansk politiker, kongressrepreentant för Virginia, krigsminister i konfederatonsregeringen
 Margaret Rhea Seddon (född 1947), amerikansk astronaut
 Richard Seddon (1845–1906), nyzeeländsk statsman, premiärminister

Geografi

Antarktis 

 Mount Seddon,

Oceanien 

 Seddon, Victoria, stadsdel i Melbourne, City of Maribyrnong, Australien, 
 Seddon Conservation Park, ett naturskyddsområde i South Australia, Australien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn